Scarborough heißen folgende geographische Objekte:

Orte, Gemeindeteile:
 Scarborough (Western Australia), Australien
 Scarborough (New South Wales), Australien
 Scarborough (Queensland), Australien
 Scarborough (Calgary), Stadtteil von Calgary, Kanada
 Scarborough Village, Stadtteil von Toronto, Kanada
 Scarborough (Toronto), Stadtbezirk von Toronto, Kanada
 Scarborough (Western Cape), Südafrika
 Scarborough (Trinidad und Tobago), im Karibikstaat Trinidad und Tobago
 Scarborough, Stadt an der englischen Nordseeküste, Vereinigtes Königreich
 Scarborough (Maine), Vereinigte Staaten
 Scarborough (New York), Vereinigte Staaten
sowie:
 Huangyan Dao, Scarborough-Riff, Riff im chinesischen Meer
 Scarborough Bluffs, Steilklippen am Ontariosee, USA

Scarborough ist der Name folgender Personen:
 ein erblicher britischer Adelstitel der Familie Lumley, siehe Earl of Scarbrough

 Adrian Scarborough (* 1968), britischer Schauspieler
 Carl Scarborough (1914–1953), US-amerikanischer Rennfahrer
 Charles Scarborough (1615–1693), englischer Mediziner und Mathematiker
 Elizabeth Ann Scarborough (* 1947), US-amerikanische Schriftstellerin
 Joe Scarborough (* 1963), US-amerikanischer Politiker und Fernsehmoderator
 John Scarborough (1940–2022), US-amerikanischer Althistoriker, Byzantinist und Medizinhistoriker
 Robert B. Scarborough (1861–1927), US-amerikanischer Politiker
 Steven Scarborough, US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent
 William Sanders Scarborough (1852–1926), US-amerikanischer Klassischer Philologe

Scarborough, Weiteres:
 Scarborough (Schiff), 1782 gebaut
 Scarborough Station, britische Funkabhörstation

Siehe auch:
 Scarboro
 Scarborough Fair